Vörös, szín
 Piros, település Szerbiában
 Piros, családnév
 Piros, keresztnév
 Piroska
 Piros Christina Henry regénye